Lustgarten (Berlijn)
Lustgarten (Potsdam)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing